Santo Antônio do Pinhal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Pinhal (ort), São Paulo, 
 Santo Antônio do Pinhal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar